Naponé peut désigner :
 Naponé, la localité située dans le département de Tanghin-Dassouri au Burkina Faso
 Bandéo-Naponé, la localité située dans le département de Pouni au Burkina Faso
 Tita-Naponé, la localité située dans le département de Pouni au Burkina Faso